Résultats détaillés de l'édition 2005 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 20 juin au .

Faits marquants 
 Le Suisse et numéro 1 mondial Roger Federer est pour la troisième fois consécutive lauréat du tournoi masculin, évinçant en finale le même adversaire que l'année précédente, l'Américain Andy Roddick.
 Pour la  dans un tournoi du Grand Chelem, depuis l'Open d'Australie 2005 (Marat Safin, Lleyton Hewitt, Roger Federer et Andy Roddick), tous les demi-finalistes du simple messieurs sont des vainqueurs de tournois du Grand Chelem. Cela n'était plus arrivé avant 2004 depuis l'US Open 1995.
 L'Américaine Venus Williams inscrit pour la troisième fois son nom au palmarès de l'épreuve féminine. En finale, elle vient à bout de sa compatriote, numéro 1 mondiale, Lindsay Davenport, victorieuse de l'édition 1999. Les deux joueuses s'étaient déjà rencontrées en finale en 2000, date du premier sacre de Venus Williams. Cette finale, remportée par Venus Williams 4-6, 7-6, 9-7 après avoir sauvé une balle de match, est la plus longue de l'histoire du tournoi féminin sous l'ère open.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

2005
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en Angleterre en 2005
Tennis en juin 2005
Tennis en juillet 2005